Слэник () — город в Румынии в составе жудеца Прахова.

История 
В 1685 году эти земли приобрёл , который построил здесь шахту для добычи соли. В 1713 году он даровал свои владения монастырю Колця.

Долгое время это была обычная сельская местность. Статус города Слэник получил в 1968 году.

Примечания 

Города Румынии
Прахова (жудец)